Казе:

 Казе, Амели (род. 1985) — французская спортсменка-пятиборка.
 Казе, Мартин (род. 1993) — эстонский футболист.